Treacy ist der Familienname folgender Personen:
 Carolyn Treacy Bramante (* 1982), US-amerikanische Biathletin
 Eric Treacy (1907–1978), Bischof der Church of England und Eisenbahnfotograf
 John Treacy (* 1957), irischer Langstreckenläufer
 John Patrick Treacy (1890–1964), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von La Crosse
 Keith Treacy (* 1988), irischer Fußballspieler
 Noel Treacy (1951–2022), irischer Politiker
 Philip Treacy (* 1967), irischer Haute Couture-Modist
 Ray Treacy († 2015), irischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Tracey
 Tracy